Austria:
 Niederösterreich – niemiecka nazwa kraju związkowego Dolna Austria

Inne:
 Niederösterreich – austriacka kanonierka

Zobacz też:
 Hypo Niederösterreich  
 Radio Niederösterreich  
 SVS Niederösterreich 
 VCA Niederösterreich  
 Zwettl-Niederösterreich